Sancristóbaltyrann (Pyrocephalus dubius) är en fågel i familjen tyranner inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekom tidigare enbart på ön San Cristóbal i Galápagosöarna, men har inte observerats sedan 1980-talet. Tidigare behandlades sancristóbaltyrannen som en underart till rubintyrann (P. rubinus). Efter genetiska studier har både denna och darwintyrannen urskilts från rubintyrannen. Vissa inkluderar dock sancristóbaltyrannen i darwintyrannen.

Status 
Sancristóbaltyrannen betraktas numera som utdöd. Arten är därmed den enda fågeln förekommande i Galápagos som med säkerhet dött ut i modern tid.

Referenser

Externa länkar

Tyranner
Fåglar i neotropiska regionen
Endemiska fågelarter i Galápagosöarna